Родман — фамилия.
 Родман — печенежский хан, захваченный во время похода русских войск под руководством Александра Поповича и Яна Усмошвеца в 1001 году.
 Родман, Давид (род. 1983) — словенский хоккеист, центральный нападающий шведского «Оскарсхамна» и сборной Словении.
 Родман, Деннис (род. 1961) — бывший американский баскетболист.
 Родман, Исаак (1822—1862) — американский банкир и политик, дивизионный генерал армии Севера в годы гражданской войны.
 Родман, Лара Самуиловна — ботаник.
 Родман, Лейба Залманович (1949—2015) — израильский и американский математик, специалист в области теории операторов.
 Родман, Марцел (род. 1981) — словенский хоккеист, центральный нападающий.
 Родман, Томас (1820—1871) — американский военный, изобретатель.
 Родман, Тринити (род. 2002) — американская футболистка, дочь Денниса Родмана.

Прочее 
 «Родман» — американский эсминец типа Gleaves.

Примечания

Литература